Taga steht für:

Person:

 Savaş Tağa, ein türkischer Fußballspieler

Ort:

 Țaga (Cluj), Gemeinde in Rumänien